La liste des châteaux en Russie est non exhaustive, et regroupe des châteaux fortifiés et monastères fortifiés construits en Russie. Elle ne prend pas en compte les châteaux d'agréments, les résidences impériales et les palais princiers ou particuliers.

District fédéral du Nord-Ouest

District fédéral central

Autres districts

Voir aussi 
 Liste de châteaux

Château
Russie